Portatore – mestiere storico
 Portatore – fiume del Lazio